Unter Loivos  versteht man

 Loivos (Chaves), Ort und ehemalige Gemeinde (Freguesia) im Concelho de Chaves
 Loivos da Ribeira, eine Freguesia in Baião
 Loivos do Monte, eine Freguesia in Baião